Cory Christensen (Duluth, 1 de diciembre de 1994) es una deportista estadounidense que compite en curling. Ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Curling Mixto Doble de 2019.

Palmarés internacional

Referencias

Jugadores de curling de Estados Unidos
Jugadores de curling en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018
Deportistas de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018
Nacidos en Duluth (Minnesota)